Clarksburg (Maryland)
 Clarksburg (Massachusetts)
 Clarksburg (Missouri)
 Clarksburg (Ohio)
 Clarksburg (Tennessee)
 Clarksburg (Virgínia de l'Oest)